Ви́ктор Киселёв:

 Киселёв, Виктор Васильевич (1907—1985) — заслуженный художник РСФСР (1980), лауреат Государственной премии имени И. Е. Репина.
 Киселёв, Виктор Владимирович (1918—1978) — русский советский прозаик, поэт, детский писатель.
 Киселёв, Виктор Дмитриевич (1908—1980) — советский военачальник, полковник.
 Киселёв, Виктор Иванович (1907—1979) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Калининского обкома КПСС.
 Киселёв, Виктор Николаевич (род. 1949) — советский и российский политический деятель, предприниматель.
 Киселёв, Виктор Петрович (1896—1984) — советский художник, представитель конструктивистского направления. Примечания